Инеш — топоним в России:

 Инеш — река в Чувашии и Татарстане, приток Кубни.
 Инеш — посёлок в Высокогорском районе Татарстана.

См. также 
 Иныш
 Иниш